Ксенарх () — мужское имя древнегреческого происхождения. Известные носители:
 Ксенарх (умер после 389 до н. э.) — древнегреческий драматург-мимиограф
 Ксенарх (вторая половина IV в. до н. э.) — древнегреческий комедиограф
 Ксенарх — стратег Ахейского союза (175—174 до н. э.)
 Ксенарх (около 75 до н. э. — 10-е н. э.) — перипатетик из Селевкии Киликийской